Тутунов — фамилия:

 Тутунов, Андрей Андреевич (1928—2022) — советский и российский художник.
 Тутунов, Гасан Магомедович (род. 1938) — советский кинооператор.

См. также